Lumberjack (engl.: ‚Holzfäller‘, ‚Holzhacker‘; aus lumber ‚Schnittholz‘ und dem Allerweltsvornamen Jack als Synonym für Mann) bezeichnet folgendes:

 englisch einen Holzfäller, vor allem aus Zeiten, bevor es Motorsägen gab,
 ein von diesen Holzarbeitern häufig getragenes Kleidungsstück, eine Tuch- oder Lederjacke mit gestrickten Bünden
 Operation Lumberjack, Name einer Militäraktion im März 1945, während der amerikanische Truppen nach Köln, Bonn und Remagen vorstießen und die Brücke von Remagen eroberten 
 Lumberjack Meisterschaft eine in Kanada um 1900 entwickelte Sportart der Holzfäller
 The Lumberjack Song, ein Sketch von Monty Python, siehe Holzfäller-Lied
 die Lumberjack Big Band aus Göppingen
 ein preisgekröntes Spiel der in den USA lebenden Autoren Aaron Weissblum und Alan R. Moon, siehe Lumberjack (Spiel)

Siehe auch: